Чемпионат Дании по шахматам 1960 года проходил в Ольборге. Йенс Эневолльсен стал в пятый раз чемпионом страны.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1960

Чемпионаты Дании по шахматам
1960 год в шахматах
Спорт в Дании в 1960 году
Спортивные соревнования в Ольборге